Буковац Буковаць

 Влахо Буковац (1855—1922) — хорватський художник, що працював у стилях імпресіонізму та постімпресіонізму.

Буковаць — населений пункт в окрузі Брчко.
 Буковаць — населений пункт в окрузі Градишка, Республіка Сербська.
 Буковаць — населений пункт в окрузі Дервента, Республіка Сербська.
 Буковаць — населений пункт в окрузі Добой, Республіка Сербська.

Буковац — село в общині Деспотовац Поморавського округу.
 Буковац — село в общині Міоніца Колубарського округу.
 Буковац — село у міській общині Петроварадин Південно-Бацького округу в автономному краї Воєводина.
 Буковац — село в общині Прешево Пчиньського округу.

Буковаць-Перушицький — населений пункт в Лицько-Сенській жупанії у складі громади Перушич.
 Буковаць Пер'ясицький — населений пункт в Карловацькій жупанії у складі міста Слунь.
 Буковаць Подврський — населений пункт в Приморсько-Горанській жупанії у складі громади Скрад.
 Буковаць-Светоянський — населений пункт в Загребській жупанії у складі міста Ястребарсько.
 Горній Буковаць-Жаканський — населений пункт в Карловацькій жупанії у складі громади Жаканє.
 Доній Буковаць-Жаканський — населений пункт в Карловацькій жупанії у складі громади Жаканє.